climax (stijlfiguur) - een stijlfiguur
climax (ecologie) - een toestand in de ecologie
Climax (film uit 2018) - een Franse film
Climax (motorfiets) - een motorfietsmerk
Climax Molybdenum - een fabrikant van Molybdeenproducten
Climax (band) - een Amerikaanse band uit de jaren 70
CAV Climax - een atletiekvereniging uit Ede
Coventry Climax - een Brits bedrijf dat motoren bouwde voor auto's en machines
Orgasme, ook wel climax, seksueel hoogtepunt
Climax (geslacht), een geslacht van loopkevers
Climax kan ook slaan op enkele plaatsen in de Verenigde Staten:
Climax (Georgia) - een stad in de staat Georgia
Climax (Kansas) - een stad in de staat Kansas
Climax (Michigan) - een dorp in de staat Michigan
Climax (Minnesota) - een stad in de staat Minnesota